

Кругликово — село, район імені Лазо, Хабаровський край
 Кругликово — селище, район імені Лазо, Хабаровський край